Russische veldtochten:
 Krimveldtochten (1556-1559)
 Krimveldtochten (1687-1689)